

Patronyme 
 Athanase Dunand, facteur d'orgues français
 Jean Dunand, artiste français d'origine suisse.
 Françoise Dunand, historienne française.
 Robert Dunand, musicien suisse.
 Maurice Dunand, archéologue français.
 Bernard Dunand, marin suisse.
 Victor-Napoléon Vuillerme-Dunand, marionnettiste français.

Toponyme 
 Rue Jean-Dunand, rue du .
 Square de l'Aspirant-Dunand, square du  de Paris.

Voir aussi 
 Dunant

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme savoyard